Natural o relatiu a l'Àfrica
 Juli Africà, orador romà
 Tit Sexti Africà, cònsol romà
 Sext Juli Africà, escriptor i veterinari romà
 Publi Corneli Escipió Africà Major, general romà
 Sext Cecili Africà, jurista romà